

Cinema
In Your Eyes – film del 2004 diretto da Trae Briers
In Your Eyes – film del 2014 diretto da Brin Hill

Musica 
In Your Eyes – album di George Benson del 1983
 In Your Eyes – traccia dell'album Golden Shower of Hits dei Circle Jerks del 1983
In Your Eyes – singolo di Peter Gabriel del 1986, dall'album So
In Your Eyes – singolo di John Norum del 1992, dall'album Face the Truth 
In Your Eyes – singolo di Niamh Kavanagh del 1993
 In Your Eyes – EP di Gary Hughes del 1998
In Your Eyes – singolo di Kylie Minogue del 2002
 In Your Eyes – traccia dell'album Pieces of a Dream di Anastacia del 2005
In Your Eyes – singolo di Inna del 2013
In Your Eyes – singolo di Robin Schulz del 2020
In Your Eyes – singolo di The Weeknd del 2020